Az Iput ókori egyiptomi név, több királyné neve:

 I. Iput; Unisz leánya, Teti felesége
 II. Iput; I. Merenré leánya, II. Pepi felesége

Ókori egyiptomi nevek